«История двух сестёр»

 «История двух сестёр» — американская драма 1989 года.
 «История двух сестёр» — южнокорейский фильм ужасов 2003 года.